Agua Fria Creek steht für:

 Agua Fria Creek (Coyote Creek), Fluss im Alameda County, Kalifornien
 Agua Fria Creek (Mariposa Creek), Fluss im Mariposa County, Kalifornien
 Agua Fria Creek (Nacimiento River), Fluss im Monterey County, Kalifornien
 Agua Fria Creek (Cienega Amarilla), Fluss im Catron County, New Mexico
 Agua Fria Creek (Cibola County), Fluss im Cibola County, New Mexico
 Agua Fria Creek (Rayado Creek), Fluss im Colfax County, New Mexico
 Agua Fria Creek (Canoncito Creek), Fluss im Mora County, New Mexico
 West Agua Fria Creek, Fluss im Bundesstaat New Mexico

Siehe auch:
 Agua Fria River